Amerikai Egyesült Államok
Garden City (Alabama)
Garden City (Colorado)
Garden City (Dél-Dakota)
Garden City (Dél-Karolina)
Garden City (Florida)
Garden City (Georgia)
Garden City (Idaho)
Garden City (Indiana)
Garden City (Iowa)
Garden City (Kansas)
Garden City (Michigan)
Garden City (Minnesota)
Garden City (Missouri)
Garden City (New York)
Garden City (Pennsylvania)
Garden City (Rhode Island)
Garden City (Texas)
Garden City (Utah)
Maitland, Dél-Dakota, eredeti neve Garden City
Missoula, Montana, "The Garden City"